Panjāb är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Bamiyan, i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Panjāb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Panjāb är huvudsakligen kuperad. Panjāb ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Jōshah,  meter över havet,  kilometer nordväst om Panjāb. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Panjāb består i huvudsak av gräsmarker. Runt Panjāb är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Bamiyan (provins)